Dreimaster steht für:

 ein Segelschiff mit drei Masten, siehe Großsegler
 Dreispitz oder Dreimaster, eine Kopfbedeckung
 Dreimasterblumen, eine Gattung in der Familie der Commelinagewächse

Siehe auch